Stonier ist der Familienname folgender Personen:

 Matthew Stonier (* 2001), britischer Leichtathlet
 Tom Stonier (1927–1999), deutscher Biologe und Informationswissenschaftler